Игорь Белоусов:
 Игорь Белоусов — советский государственный деятель, кораблестроитель.
 «Игорь Белоусов» —  спасательное океаническое судно для ВМФ РФ.